Рід налічує 12 видів риб родини цихлові.

Види 

*Paretroplus dambabe Sparks 2002
*Paretroplus damii Bleeker 1868
*Paretroplus gymnopreopercularis Sparks 2008
*Paretroplus kieneri Arnoult 1960
*Paretroplus lamenabe Sparks 2008
*Paretroplus maculatus Kiener & Maugé 1966
*Paretroplus maromandia Sparks & Reinthal 1999
*Paretroplus menarambo Allgayer 1996
*Paretroplus nourissati (Allgayer 1998)
*Paretroplus petiti Pellegrin 1929
*Paretroplus polyactis Bleeker 1878
*Paretroplus tsimoly Stiassny, Chakrabarty & Loiselle 2001

Джерела 

Etroplinae